Milenii: Mileniul I î.Hr. - Mileniul I - Mileniul al II-lea

Secole: Secolul I î.Hr. - Secolul I - Secolul al II-lea

Decenii: Anii 0 î.Hr. Anii 0 Anii 10 Anii 20 Anii 30 - Anii 40 - Anii 50 Anii 60 Anii 70 Anii 80 Anii 90

Ani: 38 39 40 41 42 - 43 - 44 45 46 47 48

 


Evenimente

Arte, științe, literatură și filozofie

Nașteri

Decese 

43